Mika Schwann (ur. 30 lipca 1999) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu KSG Klagenfurt. Medalista mistrzostw świata juniorów (2017 i 2018) oraz uczestnik uniwersjady (2023).

Przebieg kariery 
W FIS Cup zadebiutował w lipcu 2015 w Villach, zaś pierwsze punkty zdobył 11 marca 2016 w Harrachovie, zajmując 2. miejsce. W sezonie 2016/17 dwukrotnie startował w Pucharze Kontynentalnym, nie zdobywając punktów. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 był 20. indywidualnie, a w drużynie męskiej zdobył brązowy medal.

W sierpniu 2017 we Frenštácie pod Radhoštěm zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 22. miejsce. W październiku 2017 w Hinzenbach zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 49. lokatę. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 konkurs indywidualny ukończył na 15. pozycji, a w drużynie męskiej zdobył srebrny medal. W sezonie 2017/2018 FIS Cup dwukrotnie zajął 3. miejsce. W marcu 2018 zdobył pierwsze punkty zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 17. lokatę w zawodach w Czajkowskim. W październiku 2018 zdobył punkty Letniego Grand Prix, w zawodach w Râșnovie zajmując 23. i 17. miejsce.

W FIS Cup w skokach narciarskich 2020/2021 dwukrotnie stawał na podium, raz zajmując 2. i raz 3. miejsce. W ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2021 czterokrotnie stawał na podium, w tym dwukrotnie zwyciężył w zawodach we Frenštácie i Râșnovie. Cykl ukończył na 2. pozycji w klasyfikacji generalnej. W FIS Cup 2021/2022 stawał na podium 7 razy, w tym trzykrotnie na najwyższym stopniu. Również w tym cyklu znalazł się na 2. lokacie w klasyfikacji łącznej.

W styczniu 2023 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 5. miejsce indywidualnie oraz 6. lokatę w rywalizacji drużynowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Schwanna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Schwanna na uniwersjadzie – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999